Fiugajki (Dąbrówno)
 Fiugajki (Małdyty)